

Toponyme 

 Cardoso, ville de l'État de São Paulo au Brésil
 Cardoso Moreira, ville de l'État de Rio de Janeiro au Brésil
 Gracho Cardoso, ville de l'État du Sergipe au Brésil
 Matias Cardoso, ville de l'État du Minas Gerais au Brésil

Patronyme 

 Albino Friaça Cardoso (1924-2009), footballeur brésilien
 Aldo Cardoso (1956-), président exécutif de Andersen
 Alexander Pereira Cardoso (1975-), dit Alex Mineiro, footballeur brésilien
 Alfredo de Sá Cardoso (1864-1950), homme politique portugais
 Álvaro Cardoso (1914-2004), footballeur portugais
 André Cardoso (1984-), coureur cycliste portugais
 Angela Cardoso (1979-), joueuse angolaise de basket-ball
 Amadeo de Souza-Cardoso (1887-1918), peintre portugais
 Bill Cardoso (1937-2006), journaliste américain 
 
 Claudinei Cardoso Félix Silva (1985-), dit Nei, footballeur brésilien
 Duarte Cardoso Pinto (1982-), joueur de rugby à XV portugais
 Erik Cardoso (2000-), athlète brésilien
 Fernanda Cardoso, réalisatrice américaine de films et de séries télévisées.
 Fernando Henrique Cardoso (1931-), président du Brésil de 1995 à 2003 
 Filipe Cardoso (1984-), coureur cycliste portugais
 Francisca Cardoso (1997-), footballeuse portugaise
 Gentil Cardoso (1906-1970), entraîneur brésilien de football
 Germano Borovicz Cardoso Schweger (1981-), footballeur brésilien
 Gonçalo Cardoso (2000-), footballeur portugais.
 Inácio do Nascimento Morais Cardoso (1811-1883), cardinal portugais
 Jairzinho Cardoso (1977-), joueur français d'origine brésilienne de football de plage
 Jean-François Cardoso (1958-), physicien français
 João Cardoso (1951-), footballeur portugais
 João Nuno Silva Cardoso (1979-), ditJoão Lucas, footballeur portugais
 Jorge Cardoso (1949-), guitariste et compositeur argentin
 José Carlos Sousa Cardoso (1937-), coureur cycliste portugais
 José Luis Cardoso (1975-), pilote de vitesse moto espagnol
 José Romeiro Cardoso Neto (1933-2008), footballeur brésilien
 Louise Cardoso (1952-), actrice brésilienne
  (1912-1968), romancier brésilien
 Manuel Cardoso (1566-1650), compositeur et organiste portugais
 Manuel António Cardoso (1983-), coureur cycliste portugais
 Miguel Cardoso (1972-), entraîneur portugais de football
 Patricia Cardoso (-), réalisatrice de cinéma colombienne
 Pedro Cardoso (1890-1942), journaliste, poète et folkloriste cap-verdien
 Pedro Cardoso (1974-), coureur cycliste portugais
 Pedro Miguel Cardoso Monteiro (1978-), footballeur cap-verdien
 Rafael Cardoso (1985-), acteur brésilien
 Raquel Cardoso (1959-), femme politique portugaise
 Renato Cardoso Porto Neto (1991-), dit Renato Neto, footballeur brésilien
 Rodolfo Cardoso (1937-2013), joueur d'échecs philippin
 Rodrigo de Souza Cardoso (1982), dit Souza, footballeur brésilien
 Rogério Sampaio Cardoso (1967-), judoka brésilien
 Ruth Cardoso (1930-2008), anthropologue brésilienne
 Sandro Cardoso dos Santos (1980-), footballeur brésilien
 Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Pais (1872-1918), dit Sidónio Pais, président du Portugal
 Sílvia Cardoso Ferreira da Silva (1882-1950), laïque portugaise chrétienne, fondatrice, vénérable
 Tiago Cardoso Mendes (1981), dit Tiago, footballeur portugais 
 Tomé Barbosa de Figueiredo Almeida Cardoso (?-vers 1820), polyglotte et étymologiste portugais
 Waldir Cardoso Lebrêgo (1933-1996), footballeur brésilien
 William Cardoso (-), surfeur brésilien

Voir aussi